Рамаз Григорович Чхиквадзе (, Тифліс, СРСР — , Тбілісі, Грузія) — радянський та грузинський актор театру і кіно. Народний артист СРСР (1981).

Вибіркова фільмографія

Посилання 
 რამაზ ჩხიკვაძე — 90 

Кіноактори XX століття
Кіноактори XXI століття
Грузинські кіноактори
Радянські кіноактори
Грузинські театральні актори
Радянські театральні актори
Грузинські телеактори
Народні артисти Грузинської РСР